Kubba steht für:

 Qubba, islamisches Kuppelmausoleum
 Gubba, eine Stadt in Libyen
 Bassam Salih Kubba (1944–2004), irakischer Außenminister

Siehe auch:
 Kuba (Begriffsklärung)
 Kuppa